Beringius är ett släkte av snäckor. Beringius ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Valthornssnäckor
Beringius